Laserpitium lineatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Ignaz Friedrich Tausch. Laserpitium lineatum ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
lineatum